David Leblanc (né en 1968), nageur français
David Leblanc (né en 1980), écrivain québécois